Kolodziej ist ein Familienname polnischen Ursprungs. Richtige polnische Schreibweise lautet „Kołodziej“, was Stellmacher bedeutet. Es ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Kolodziej (* 1968), deutscher Historiker
 Günter Kolodziej (1924–1996), deutscher Bandleader, Chorleiter, Dirigent und Komponist
 Horst Kolodziej (1935–2007), deutscher Kunstwissenschaftler
 Norman Kolodziej, deutscher Elektro-Musiker, Künstlername Der Tante Renate, kurz DTR